Soko (zangeres), een Franse zangeres en actrice
 SOKO 5113, een Duitse politieserie
 SOKO, een Joegoslavische vliegtuigbouwer
 Soko (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tuban in de Indonesische provincie Oost-Java
 Soko (muziekgenre), een Surinaamse muziekgenre

Plaatsen in Indonesië 
provincie Midden-Java
 Soko (Bagelen), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Soko (Gabus), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Soko (Jepon), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Soko (Miri), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Soko (Pekalongan Selatan), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
provincie Oost-Java
 Soko (Bandung), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Soko (Glagah), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Soko (Temayang), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Soko (Wringinanom), een plaats in het regentschap Gresik in de provincie Oost-Java